Уче́бный переу́лок — небольшая улица в центре Москвы в Хамовниках между Лужнецким проездом и Усачёвой улицей.

Происхождение названия 
Ранее назывался Новый Проектированный переулок. С 1922 года — Решетовский переулок, по фамилии домовладельца Ивана Ивановича Решетова. Современное название дано в 1925 году и связано с Академией коммунистического хозяйства, располагавшейся рядом, во Вселенском переулке (ныне улица 10-летия Октября).

Описание 
Учебный переулок начинается от Лужнецкого проезда и Малой Пироговской улицы в месте их слияния, проходит на юго-восток до Усачёвой улицы.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема Учебного переулка

Переулки Москвы